Valdeande kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdeande (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Valdeande (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar